Ха́фтон () — английская фамилия.

Фамилия 
 Хафтон, Боб (род. 1947) — английский футбольный тренер.
 Хафтон, Джон (1931—2020) — валлийский климатолог. 
 Хафтон, Шантель (род. 1983) — английская фотомодель и актриса.

См. также 
 Хотон
 Хоутон